HNLMS – skrótowiec używany w międzynarodowym piśmiennictwie morskim (głównie opartym na języku angielskim) przed nazwami własnymi okrętów Holandii, oznacza: His/Her Netherlands Majesty’s Ship (ang.: Okręt Jego/Jej Niderlandzkiej Królewskiej Mości).

W Holandii używane są natomiast skróty przed nazwami okrętów w języku niderlandzkim: Hr. Ms. lub Zr. Ms. – Harer Majesteits lub Zijner Majesteits – Jej/Jego Królewskiej Mości.

Zobacz też 
 lista skrótowców przed nazwami okrętów
 bandera